Àger kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Àger (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Àger (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar